Кучины:
 Кучины (народ)
 Кучины (род)

См. также 
 Кучин